Костянец — название населённых пунктов:

Украина 
 Костянец — село в Дубенском районе Ровненской области.
 Костянец — село в Староконстантиновском районе Хмельницкой области.